Институт математических проблем биологии РАН — филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им.  Российской академии наук» (сокращенно: ИМПБ РАН — филиал ИПМ им.  РАН), так стало выглядеть официальное название института по итогам реорганизации 2015—2016 гг.

Предназначение института состоит в разработке математических и вычислительных методов для биологических исследований, а также непосредственном решении задач вычислительной биологии с использованием таких методов.

Институт издаёт научный журнал «Математическая биология и биоинформатика».

Структура института 
В состав института входят:
 Лаборатория кристаллографии макромолекул
 Лаборатория квантово-механических систем
 Лаборатория молекулярной динамики
 Лаборатория нейронных сетей
 Лаборатория прикладной математики
 Лаборатория вычислительной экологии
 Отдел перспективных информационных технологий
 Лаборатория обработки данных
 Лаборатория биоинформатики
 Отдел вычислительных и информационных ресурсов

Научная деятельность

Научные направления 
 Теоретические разработки;
 теоретические основы нанобиоэлектроники;
 развитие спектрально-аналитических методов обработки данных биологических экспериментов;
 развитие численно-аналитических методов обработки данных биологических экспериментов;
 аналитические решения интегро-дифференциальных уравнений;
 методы анализа динамических систем.

 Анализ данных
 анализ активности головного мозга человека;
 развитие методов оценки биоразнообразия растительного покрова;
 разработка алгоритмов и программ для изучения геномных последовательностей: распознавание кодирующих областей и участков однородности;
 развитие компьютерные методов исследования первичных структур биополимеров;
 разработка новых методов сравнения биополимеров и их применение к распознаванию типа пространственной структуры белков;
 создание новых методов расшифровки структуры комплексов биологических макромолекул на основе данных по рассеянию рентгеновских лучей и нейтронов;
 разработка методов получения, обработки и анализа цифровых изображений в биологии и медицине.

 Вычислительная биология
 имитационное моделирование динамики биомолекулярных систем;
 нейросетевые модели обработки информации в структурах мозга;
 растущие случайные графы и их приложение в математической нейробиологии;
 исследование моделей потенциал-зависимых ионных каналов возбудимых биомембран;
 программное обеспечение для изучения метаболизма клетки;
 математические модели в биомеханике;
 численное решение задач кардиофизики.

 Синергетика (включая такие разделы как: Динамическая система, Теория хаоса, Неравновесная термодинамика, Системная биология)
 исследование нелинейных моделей автолокализованных состояний в конденсированных средах;
 асимптотические методы и численное моделирование в исследовании волн возбуждения;
 бифуркации в дифференциальных уравнениях, описывающих системы с симметриями;
 бифуркации в функциональных дифференциальных уравнениях и феномены бифуркационной памяти.

 Биоинформатика

 Параллельные вычисления
 развитие высокопроизводительного вычислительного кластера;
 технологии CUDA.

Специализированные научные проекты 
 проект «Математическая клетка»;
 проект «Обобщённый спектрально-аналитический метод» (ОСАМ).

Преподавательская и общественная деятельность 
Сотрудники института читали курсы лекций в Пущинском государственном университете (ПущГУ); А. М. Молчанов являлся организатором Учебного центра математической биологии ПущГУ и его деканом с 1994 по 2005 гг, а также руководителем магистерской программы «Моделирование биологических систем» ПущГУ (1994—2011).

Начиная с 2006 г., раз в каждые два года институт проводит конференцию «Математическая биология и биоинформатика».

История 
Институт был образован 17 февраля 1972 года в Пущино, директором назначен А. М. Молчанов. До 1992 г. носил название Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ) АН СССР; до февраля 2016 г. именовался как Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математических проблем биологии Российской академии наук (Институт математических проблем биологии, ИМПБ РАН).

Вехи 
 17 февраля 1972 — организован Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ) АН СССР;
 1972 — создан отдел вычислительной техники (заведующий — );
 1983 — создан отдел информатики (заведующий — ); позднее преобразован в сектор информационно-поисковых систем (заведующий — ), работавший до 1989 года;
 1984 — группа сопровождения задач отдела вычислительной техники преобразована в отдел организации вычислительных работ (заведующий — );
 1986 — создан Сектора проблем компьютерного обучения (заведующий );
 1990 — организован сектор математических проблем биомеханики
 1992 — НИВЦ АН СССР переименован в Институт математических проблем биологии (ИМПБ) РАН; расформированы отделы вычислительной техники и организации вычислительных работ;
 1998 — новым директором института избран д. ф-м. н. 
 2000 — создан Межинститутский отдел вычислительных и информационных ресурсов (МОВИР)
 2004 — создана лаборатория биоинформатики
 2015 — решением ФАНО институт присоединён к Институту прикладной математики

Руководители 
 Молчанов, Альберт Макарьевич (1972—1998, директор)
 Лахно, Виктор Дмитриевич (1998—2016, директор)
 Лахно, Виктор Дмитриевич (с 2016 г., руководитель филиала)

Известные сотрудники 
 Дедус, Флоренц Фёдорович
 Молчанов, Альберт Макарьевич
 Шноль, Эммануил Эльевич

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Краткая история института

Примечания 

Математические институты
Институты РАН
Пущинский научный центр РАН
Институты АН СССР